El Pacha Pucuy (en quechua, Pacha Puquy Killa) corresponde al cuarto mes del calendario inca.

Con las lluvias crecían los pastos y las frutas; el ganado empezaba a engordar y cesaba el hambre en todo el Tahuantinsuyo. Llamas negras eran sacrificadas a los dioses en señal de veneración; y en ciertos días debían abstenerse los hombres de comer sal y fruta, de tocar a sus mujeres y de cantar taquis.

Calendario incaico